Sayula kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Sayula de Alemán (ort), Veracruz, 
 Sayula, Jalisco, ort, 
 Sayula (kommun), Jalisco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar